Praunfalk steht für:

 Praunfalk (Gemeinde Bad Aussee), Ort bei Bad Aussee, Steiermark

 ein steirisches Rittergeschlecht, siehe Praunfalk (Adelsgeschlecht)